

Patronymes 
Boukharov (masculin ; ) ou Boukharova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 

Patronyme russe